Bocoum peut désigner :
 Afel Bocoum, musicien, guitariste et chanteur malien

 Baréma Bocoum
 Jacqueline Fatima Bocoum, femme de lettres sénégalaise
 Hamady Bocoum, archéologue sénégalais
 Inna Bocoum dite Inna Modja, chanteuse, top-model et actrice malienne

Voir aussi 
 Stade Baréma Bocoum, un stade malien

Homonymie de patronyme